Puchar Świata kobiet w kolarstwie szosowym w sezonie 2010 to 13. edycja tej imprezy. Organizowany przez UCI, obejmował dziewięć wyścigów, z czego osiem odbyło się w Europie, a jeden w Azji. Pierwsze zawody odbyły się 28 marca we włoskim Cittiglio, a ostatnie 21 sierpnia we francuskim Plouay. 

Trofeum sprzed roku obroniła Holenderka Marianne Vos. Było to jej trzecie zwycięstwo w tym cyklu, przy czym drugie z rzędu.

Wyniki

Klasyfikacje

Linki zewnętrzne 
  

Puchar Świata kobiet w kolarstwie szosowym
2010 w kolarstwie